Rock Island — сімнадцятий студійний альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 21 серпня 1989 року.

Композиції 
 Kissing Willie — 3:32
 The Rattlesnake Trail — 4:02
 Ears of Tin — 4:55
 Undressed to Kill — 5:25
 Rock Island — 6:54
 Heavy Water — 4:12
 Another Christmas Song — 3:32
 The Whaler's Dues — 7:53
 Big Riff and Mando — 5:58
 Strange Avenues — 4:10

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — гітара, вокал
 Дейв Пегг — бас-гітара
 Доун Перрі — барабани

Джерела 
 Rock Island  allmusic
 Rock Island  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року
Серпень 1989